Ишимбайская фабрика трикотажных изделий — предприятие лёгкой промышленности в Ишимбае, выпускает около 300 моделей трикотажного белья и верхней одежды из трикотажа, около 60 % продукции — детский и ясельный ассортимент.

Занимает 6-е место в России среди 123 предприятий аналогичного профиля по объёму выпуска трикотажных изделий (более 3 млн штук в год). К 2012 году удельный вес продукции фабрики в общероссийском объёме составляет около 4 %.

Полное наименование юридического лица — ЗАО ордена «Знак Почёта» «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий».

История 
Строительство корпусов началось в феврале 1964 года силами треста «Ишимбайжилстрой» по проекту Ленинградского ГПИ-3.
В конце 1966 года была введена первая очередь пускового комплекса фабрики, но трикотажную продукцию получили значительно раньше. Первый директор предприятия Ю. И. Бильгильдеев (работал в этой должности с декабря 1966 по 1978 год). Фабрика вводилась в строй действующих очередями в течение 1966—1968 годов.

В 1976 году предприятие награждено орденом «Знак Почёта» за «высокие темпы роста производительности труда, большую работу по освоению нового высокопроизводительного оборудования».

С 1982 года директор — Анатолий Саушин (брат учёного-нефтяника Александра Саушина).

В 1988—1993 годах велось переоснащение производства и обновления вязального и красильно-отделочного оборудования фирм Германии, Чехословакии, Швейцарии, Италии, Японии. В 1994 году на предприятии открылась пекарня.

В 2011 году предприятие наряду со всей российской лёгкой промышленностью перенесло крупную рецессию — уровень сбыта упал на 74 % относительно предыдущего периода, средняя заработная плата на фабрике снизилась с 12 тыс. руб. в месяц до 9,9 тыс. руб. в месяц.

Литература 
 Рулева, Т. На волне доброй памяти: к 45-летию ЗАО «ИФТИ» / Т. Рулева // Восход. — 2011. — 9 дек. — С. 3.
 Клугман, Т. Народная марка: развитие продолжается: ИФТИ дорожит своими покупателями и разрабатывает продукцию в духе времени и в стиле моды / Т. Клугман // Восход. — 2011. — 9 дек. — С. 2.
 Юсупова, Р. Лидер отрасли: в трикотажные изделия Ишимбайской фабрики одевается уже четвёртое поколение россиян / Р. Юсупова // Восход. — 2011. — 9 дек. — С. 2.
 Крехова, Л. Силен коллектив добрыми традициями: ЗАО «ИФТИ» / Л. Крехова // Восход. — 2011. — 10 июня. — С. 2.
 Надеждин, А. Новые модели отмечены наградами: сразу нескольких наград удостоено ЗАО ордена «Знак Почета» ИФТИ / А. Надеждин // Восход. — 2011. — 25 февр. — С. 1.
 Худякова, Т. Туника в восемь цветов / Т. Худякова // Республика Башкортостан. — 2010. — 9 окт. — С. 3.
 Сергеев, Е. Праздник добрый и красивый / Е. Сергеев // Восход.— 2010. — 17 июня. — С. 2.
 Завалина, Т. Любви к родной фабрике не скрывают: ИФТИ / Т. Завалина. − 2010. − 11 июня. — С. 2.
 Жалина, В. Основа успехов — профессионализм / В. Жалина // Восход. — 2010. — 11 июня. — С. 2.
 Завалина, Т. Новинки покорили жюри / Т. Завалина // Восход. — 2010. — 1 июня. — С. 1.
 Шабанова, О. И мастерица, и певица: будущее — за молодыми / О. Шабанова // Восход. — 2010. — 30 апр. — С. 1.
 Сазонова, Ю. Браво, Алия!: номинант республиканского конкурса проф. мастерства / Ю. Сазонова // Восход. — 2010. — 1 апр. — С. 1.

Ссылки 
 Трикотажный узел // Республика Башкортостан — Экономика
 Страница Ишимбайской фабрики трикотажных изделий на портале "Пошив.рус"
 Лидия Сафаргулова — С любовью об ИФТИ  // Газета муниципального района Ишимбайский район «Восход», 11.02.2016

Предприятия Башкортостана
Предприятия Ишимбая
Предприятия, основанные в 1966 году
Организации, награждённые орденом «Знак Почёта»
Производители одежды и обуви России
Предприятия трикотажной промышленности СССР
Производители трикотажа